Animosity () — третий студийный альбом американской группы Sevendust, релиз которого состоялся 13 ноября 2001 года на лейбле TVT Records. Альбом дебютировал на 28-ой позиции в чарте Billboard 200 и оставался там в течение тринадцати недель. Animosity был сертифицирован как «золотой диск» 11 марта 2002 года Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

Группа выпустила пять версий альбома Animosity, две из которых были выпущены в Соединённых Штатах; одна оригинальная, вторая с цензурой. Еще одна версия без цензуры была выпущена в Соединённых Штатах с бонус-треком, а ещё одна цензурированная версия была выпущена с двумя бонус-треками. Китайский релиз включал в себя пятнадцать треков.

С альбома было выпущено пять синглов, четыре из которых достигли позиций в чартах Billboard Mainstream Rock Tracks и Modern Rock Tracks.

Песня Angel's Son первоначально была в альбоме Strait Up, трибьют-альбом Линна Стрейта, бывшего вокалиста группы Snot. Стрейт погиб в автомобильной аварии 11 декабря 1998 года в возрасте 30 лет.

Список композиций

Участники записи 
Sevendust
 Ладжон Уизерспун — вокал
 Клинт Ловери — соло-гитара, бэк-вокал
 Джон Коннолли — ритм-гитара, бэк-вокал
 Винни Хорнсби — бас-гитара
 Морган Роуз — барабаны, бэк-вокал
Дополнительные музыканты
 Аарон Льюис — дополнительный вокал «Follow»

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

История релиза

Примечания 

Альбомы ню-метала
Альбомы альтернативного метала
Альбомы США
Альбомы на английском языке